Mineola peut désigner :
 Mineola (New York)
 Mineola (Texas)